Левыкин — фамилия; имеет женскую форму Левыкина.
 Левыкин, Алексей Константинович (род. 1959) — кандидат исторических наук, известный исследователь и признанный авторитет в российской и европейской исторической науке.
 Левыкин, Константин Григорьевич (1925—2015) — советский и российский историк, педагог, директор Государственного исторического музея (1976—1992).

 Левыкина, Надежда Александровна (род. 1987) — российская футболистка, полузащитница команды «Зоркий» и сборной России.

См. также 
 Левыкино — деревня в Смоленской области России, в Глинковском районе.